SMS „Ulan” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Ulan” – niemiecki torpedowiec z lat 70. XIX wieku
 SMS „Ulan” – austro-węgierski niszczyciel typu Huszár z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich